Allgemeine Schulzeitung ist der Titel verschiedener Zeitschriften, darunter

 Allgemeine Schulzeitung (Darmstadt), 1824 bis 1874 in Darmstadt, zeitweilig auch als Allgemeine Schul-Zeitung und auch in Leipzig herausgegebene Zeitschrift
 Allgemeine Schulzeitung für das gesamte Unterrichtswesen, 1875 bis 1881 als Organ des Vereins für wissenschaftliche Pädagogik in Jena erschienenes Periodikum